«По́весть пла́менных лет» — первый советский игровой широкоформатный фильм, снятый в 1960 году Юлией Солнцевой. Премьера состоялась 23 февраля 1961 года в московском кинотеатре «Мир».

В мае 1961 года фильм награждён призом за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

Сюжет 
1941 год. Началась Великая Отечественная война, и колхозник с Приднепровья Иван Орлюк стал солдатом. Участнику первых боёв на Днепре, ему выпали тяжелейшие испытания: оккупация Украины, сожжённое село и смерть родителей, гибель товарищей, собственное ранение, полученное при переправе, когда казалось, что его уже нельзя спасти. Но Иван выжил и дошёл до Берлина. А вернувшись домой, встретился со своей невестой Ульяной и принял первый сев на освобождённой земле.

В ролях

В эпизодах 

{{ВРолях|Лев Лобов | полицай.|Курбацкий}}

 Нет в титрах 

 Съёмочная группа 

 Автор сценария — Александр Довженко
 Режиссёр-постановщик — Юлия Солнцева
 Операторы: Фёдор Проворов, Алексей Темерин
 Художник — Александр Борисов
 Композитор — Гавриил Попов
 Звукооператоры: Игорь Урванцев, Яков Харон
 Режиссёр — Л. Басов
 Второй оператор — Владимир Минаев
 Монтаж В. Москвина, А. Абрамова
 Грим — И. Чеченин
 Костюмы: Ш. Быховская, Г. Епишин
 Художник-декоратор — Александр Самулекин
 Комбинированные съёмки:
 оператор — Борис Травкин
 художник — Михаил Семёнов
 Редактор — И. Ростовцев
 Военный консультант — генерал армии Маркиан Попов
 Оркестр Управления по производству фильмов
 Дирижёр — Григорий Гамбург
 Директора́ картины: Л. Канарейкина, И. Солуянов
 Авторский текст читает Сергей Бондарчук

 Критика Это грандиозный по замыслу и прекрасный по выполнению фильм. Как чудесно, что великое творчество Довженко продолжает дарить нам новые плоды. Режиссёр Ю. Солнцева глубоко чувствует особенности творческой манеры Довженко.«Повесть пламенных лет» в постановке Юлии Солнцевой с отдельными её недостатками и с теми мнимыми недостатками, которые будут находить в ней противники стиля Довженко, — большой и бесспорный успех нашего искусства кино и художественной литературы. Мы слышим живой голос ушедшего от нас поэта… Примечания 

 Литература 
 
 
 Малашев Ю.'' Успех «Повести лет» (Худож. фильм. Постановка Ю. Солнцевой) // Советская культура, 11 мая 1961

Ссылки 
 
 

Фильмы СССР 1960 года
Фильмы Юлии Солнцевой
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы студии «Мосфильм»